NDA steht als Abkürzung für:
 Nationale Demokratische Allianz, eine politische Partei oder Allianz (in verschiedenen Ländern)
 New Drug Application, Zulassungsantrag für ein neues Arzneimittel bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA)
 Non-Disclosure Agreement, siehe Geheimhaltungsvertrag
 Nuclear Decommissioning Authority, eine britische Behörde zur Beaufsichtigung der Stilllegung, Reinigung und Demontage von Nuklearanlagen
 Nutrition, Dietetic Products, and Allergies, ein wissenschaftliches Gremium der EPSA, siehe Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
 Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres, ein katholischer Frauenorden

NDA